

Edifici
 Magione – termine architettonico per indicare una grande dimora
 Castello della Magione – castello nel comune di Poggibonsi
 La Magione – chiesa di Palermo anche nota come Basilica della Santissima Trinità del Cancelliere
 Palazzo della Magione – edificio di Lucca
 San Pietro alla Magione – chiesa di Siena

Geografia
 Magione – comune della provincia di Perugia
 Magione – frazione di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna
 Magione – piazza di Palermo nel quartiere Kalsa

Persone
 Maestro di Magione – intagliatore italiano noto anche come Nero Alberti da Sansepolcro

Altro
 Autodromo di Magione – autodromo nel comune di Magione conosciuto anche come Autodromo dell'Umbria "Mario Umberto Borzacchini" 
 Magione Calcio a 5 – squadra di calcio a 5 di Magione